Oberliga 1972/73 steht für:

 Eishockey-Oberliga 1971/72
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1971/72
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1971/72
 DDR-Fußball-Oberliga 1971/72
 DDR-Oberliga 1971/72 (Badminton)
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1971/72